1827 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 28 февраля — Основана старейшая в США железная дорога Baltimore and Ohio Railroad.
 7 сентября — В Австро-Венгрии открылась первая железная дорога на конной тяге.
 19 декабря — В США основана железная дорога South Carolina Canal and Railroad Company, изначально связывавшая Чарлстон (Южная Каролина) и Гамбург (Южная Каролина).
 Клаудиус Крозет закончил осмотр местности для прокладки первой железной дороги в штате Виргиния. Дорога стала называться Chesterfield Railroad.

Примечания